A Torre Eldorado é uma torre de TV localizada em São Paulo, na Avenida Paulista. Está situada no alto do Edificio Patrimônio.

Transmissões no ar 
A Torre Eldorado transmite os seguintes sinais:

Além disso, a torre já transmitiu os seguintes sinais:

Ligações externas 
 Antenas e Torres de São Paulo
 São Paulo das Torres

Eldorado
Construções da cidade de São Paulo